Heddinghausen ist der Name folgender Orte in Nordrhein-Westfalen:

 Heddinghausen, Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis
 Heddinghausen (Marsberg), Ortsteil von Marsberg, Hochsauerlandkreis
 Heddinghausen (Delbrück), Ort im Stadtteil Bentfeld von Delbrück, Kreis Paderborn
 Heddinghausen, Ortsteil im Ortsbereich Bad Holzhausen von Preußisch Oldendorf, Kreis Minden-Lübbecke
 Langenstraße-Heddinghausen, Stadtteil von Rüthen, Kreis Soest